

Pessoas
Bill Moseley
Henry Moseley
Henry Nottidge Moseley
Mark Moseley
William Moseley

Localidades
Moseley

Outros
16693 Moseley
F.L. Moseley
Moseley Old Hall
Lei de Moseley
Moseley Old Hall (Wolverhampton)

Veja também
Mosley
Mosely

Desambiguações de sobrenomes